The Yum Yums ist der Name zweier Bands:

 The Yum Yums (Northern Soul), Northern-Soul-Band der 1960er-Jahre
 The Yum Yums (Power Pop), norwegische Power-Pop-Band